Ludgerus-Kirche Norden steht für:
 St.-Ludgerus-Kirche (Norden), katholische Kirche
 Ludgeri-Kirche (Norden), evangelisch-lutherische Kirche

Siehe auch:
 Ludgerikirche